

Patronyme 

 Antoine de La Fosse (1653-1708), dramaturge français ;
 Étienne-Guillaume Lafosse (?-1765), maréchal ordinaire des Petites Écuries du roi ;
 Philippe Étienne Lafosse (1738-1820), fils du précédent, vétérinaire et hippographe français ;
 Jean Lafosse (1745-1820) , prêtre français contestataire à l'île Bourbon pendant la période révolutionnaire ;
 Jacques Mathurin Lafosse (1757-1824), militaire français ;
 Georges Touchard-Lafosse (1780-1847), journaliste, éditeur et antiquaire français ;
 Jean-Adolphe Lafosse (1810-1879), peintre et lithographe français ;
 René Lafosse (1920-1990), coureur cycliste français ;
 Maurice Lafosse (1934-), un homme politique belge ;
 Jean-Louis Lafosse (1941-1981), pilote automobile français ;
 Joachim Lafosse (1975-), cinéaste, scénariste, auteur et metteur en scène de théâtre belge.

Toponyme 

 Lafosse, ancienne commune française de Gironde ;
 Lafosse, hameau de la commune belge de Manhay.

Autres 
 Prix Joseph Lafosse, course hippique de trot monté française.